Los migalomorfos (Mygalomorphae, del latín  mygalē, "musaraña", y del griego morphos, "forma"), también llamados ortognatos (Orthognatha, del griego orthos, "recto o derecho" y gnathos, mandíbula), son un suborden del orden Araneae (arañas). El nombre último es por la orientación de los quelíceros, que no se cruzan entre sí, al contrario que en los araneomorfos. Incluye 314 géneros.

Descripción 
Este suborden incluye arañas de cuerpos muy pesados, conocidos en América como tarántulas y los peligrosos géneros Atrax y Hadronyche.

Como las primitivas Mesothelae, tienen dos pares de pulmones en libro y quelíceros rectos. Se trata de simplesiomorfías; es decir, características primitivas presentes en el ancestro común de todas las arañas, y que los migalomorfos mantienen, mientras que los araneomorfos han desarrollado nuevas características (incluyendo un cribellum).

Casi todas las especies tienen ocho ojos, exceptuando solo algunas pocas con menos (Masteria lewisi tiene solo seis).

Tienen glándulas venenosas que pasan enteramente por dentro de los quelíceros, pero solo las arañas australianas del género Atrax son realmente peligrosas para los humanos. Sus quelíceros son grandes y potentes. Ocasionalmente miembros de este suborden pueden matar pequeños peces, pequeños mamíferos, etc.

Mientras las más grandes arañas son migalomorfos (Theraphosa aphophisis), con una longitud de 10 cm (y longitud de patas de 30 cm), algunas especies tienen menos que 1 mm de largo. Los migalomorfos son capaces de generar saliva adhesiva, y algunas telas de araña son capaces de capturar insectos en un diámetro de 1 m.

Aunque los Araneomorphae viven cerca de un año, las migalomorfas pueden vivir 25 años, y algunas alcanzan la madurez a los seis años.

Distribución 

Muchos miembros de este suborden están en los trópicos y subtrópicos, pero se extienden al norte y al sur hacia zonas más frías.

En Europa se pueden encontrar arañas de las familias Atypidae, Nemesiidae,Halonproctidae,Idiopidae Ctenizidae, Macrothelidae, Theraphosidae y Cyrtaucheniidae con un total de 130 especies (https://araneae.nmbe.ch/list/families).

Taxonomía 
Mygalomorphae se dividen en dos infraórdenes, Tuberculotae y Fornicephalae:

Infraorden Tuberculotae
 Superfamilia Mecicobothrioidea
 Familia Mecicobothriidae (4 géneros)
 Familia Microstigmatidae (7 géneros)
 Superfamilia Hexatheloidea
 Familia Hexathelidae (11 géneros)
 Superfamilia Dipluroidea
 Familia Dipluridae (25 géneros)
 Superfamilia Nemesioidea
 Familia Nemesiidae (39 géneros)
 Superfamilia Theraphosoidea
 Familia Theraphosidae (112 géneros)
 Familia Paratropididae (4 géneros)
 Superfamilia Barycheloidea
 Familia Barychelidae (46 géneros)

Infraorden Fornicephalae
 Serie Atypoidina
 Superfamilia Atypoidea
 Familia Atypidae (3 géneros)
 Familia Antrodiaetidae (3 géneros)
 Serie Rastelloidina
 Superfamilia Cyrtauchenioidea
 Familia Cyrtaucheniidae (18 géneros)
 Superfamilia Idiopoidea
 Familia Idiopidae (20 géneros)
 Superfamilia Ctenizoidea
 Familia Ctenizidae (9 géneros)
 Superfamilia Migoidea
 Familia Migidae (10 géneros)
 Familia Actinopodidae (3 géneros)

Filogenia 

La filogenia de los migalomorfos es aproximadamente la siguiente según un análisis genético en (2020):

Referencias 

 Goloboff, P.A. (1993). A Reanalysis of Mygalomorphae Spider Families (Araenae). American Museum Novitates 3056. PDF

Enlaces externos 

 Aplicación en flash para diseñar vuestra propia tarántula; el realismo del movimiento es extraordinario